Клэр Вуазен (; род. 4 марта 1962 года, Сен-Лё-ла-Форе, близ Парижа) — французский . Область исследований лежит в области комплексной алгебраической геометрии, специалист по гипотезе Ходжа и кэлеровым многообразиям. Член Французской АН (2010), иностранный член Академии деи Линчеи (2011) и НАН США (2016), профессор Коллеж де Франс (с 2016).

В 2016 году получила золотую медаль Национального центра научных исследований, высочайшую научную награду Франции. Лауреат премии Шао (2017).

Родилась в Сен-Лё-ла-Форе (Валь-д’Уаз). В 1981 году поступила в Высшую нормальную школу. В 1986 году защитила диссертацию по теме « для гиперповерхностей степени 3 и размерности 4» () под руководством Арно Бовиля.

Член Французской академии наук с 30 ноября 2010 года, Европейской академии (2014). Почётный член Лондонского математического общества (2012).

Автор двухтомной монографии «Теория Ходжа и комплексная алгебраическая геометрия».

Имеет пятерых детей.

Награды 

 Бронзовая медаль Национального центра научных исследований (1988)
 Премия IBM молодому исследователю (1989)
 Премия Европейского математического общества (1992)
 Серебряная медаль Национального центра научных исследований (2006)
 Приз Софи Жермен от Академии наук (1996)
 Приз Саттера от Американского математического сообщества (2007)
 Премия Математического института Клэя (2008)
 Премия Хайнца Хопфа (2015)
 Золотая медаль Национального центра научных исследований (2016)
 Премия Шао (2017)
 Премия Л’Ореаль — ЮНЕСКО «Для женщин в науке» (2019)

Публикации 
 
 
 
На русском языке

Примечания

Ссылки 
 CV 
 Six Questions with: Professor Claire Voisin 
 Отзыв на книгу Вуазен 

Женщины-математики Франции
Члены Французской академии наук
Члены Академии деи Линчеи
Члены Европейской академии
Иностранные члены Национальной академии наук США
Профессора Коллеж де Франс
Лауреаты премии Шао
Удостоенные L'Oréal-UNESCO Award for Women in Science
Награждённые золотой медалью Национального центра научных исследований
Награждённые серебряной медалью Национального центра научных исследований
Награждённые бронзовой медалью Национального центра научных исследований